Jméno a příjmení František Ambrož má nebo mělo více nositelů:

 František Ambrož (odbojář, 1892) (1892–1941) – český protinacistický odbojář popravený nacisty
 František Ambrož (odbojář, 1894) (1894–1980) – český protinacistický odbojář, politický vězeň a emigrant